Хассельквист () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хассельквист, Йенни (1894—1978) — шведская прима-балерина, актриса кино и балетмейстер.
 Хассельквист, Фредрик (1722—1752) — шведский ботаник и врач, один из «апостолов Линнея».

См. также 
 Вееропалый геккон Хассельквиста